Il singolare  del Generali Ladies Linz 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Angelique Kerber era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Karolína Plíšková ha sconfitto in finale Camila Giorgi per 64-7, 6-3, 7-64.

Testa di serie 

  Eugenie Bouchard (secondo turno, ritirata)
  Ana Ivanović (secondo turno, ritirata per un infortunio all'anca)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Andrea Petković (primo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Caroline Garcia (primo turno)

Wildcard 

  Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
  Lisa-Maria Moser (primo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno)

Qualificate 

  Anna-Lena Friedsam (semifinale)
  Madison Brengle (quarti di finale)

  Ons Jabeur (secondo turno)
<li>  Kateřina Siniaková (primo turno)

Lucky Loser
  Kiki Bertens (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2014
Generali Ladies Linz 2014